Сулице могу бити:

 Сулице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Сулице (Сребреница), насељено мјесто у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Сулице (Пољска), насељено мјесто у општини Венгожино, Војводство западно-поморско, Пољска